Ма́ркус ду Насиме́нту Тейше́йра (; 5 июня 1996 года, Лондрина, также известен как Марка́н () — бразильский футболист, защитник испанского клуба «Севилья».

Клубная карьера 
Маркао родился в городе Лондрина (штат Парана) и начинал свою карьеру в клубе «Аваи». Он дебютировал на взрослом уровне 12 апреля 2014 года, в возрасте 17 лет, выйдя в основном составе в гостевом проигрышном (1:4) поединке против «Шапекоэнсе» в рамках Лиги Катариненсе.

Впоследствии Маркао перешёл в «Атлетико Паранаэнсе», за который дебютировал 5 февраля 2015 года в матче, в котором его команда проиграла со счётом 1:3 «Риу-Бранку» в рамках Лиги Паранаэнсе. 31 июля того же года он был отдан в аренду клубу бразильской Серии C «Гуаратингете», после того, как между ним и «Атлетико Паранаэнсе» были установлены партнёрские отношения.

15 декабря 2015 года Маркао был отдан в аренду «Ферровиарии» вместе с другими его одноклубниками по «Атлетико Паранаэнсе». После того, как он стал игроком основного состава этой команды, он вернулся в «Атлетико Паранаэнсе», получив место в его первой команде.

26 июня 2016 года Маркао
 дебютировал в бразильской Серии A, выйдя на замену в концовке домашней победной (2:0) игры с «Гремио».

14 января 2019 года Маркао перешёл в турецкий «Галатасарай», заключив с ним трёхлетний контракт. Сумма сделки составила 4 млн евро.

Личная жизнь 
Его старший брат Дионатан также был профессиональным футболистом, умершим в 25 лет в результате сердечного приступа.

Достижения 
 «Галатасарай»
 Чемпион Турции (1): 2018/19
 Обладатель Кубка Турции (1): 2018/19
 Обладатель Суперкубка Турции (1): 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Аваи»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Гуаратингета»
Игроки ФК «Ферровиария» Араракуара
Игроки ФК «Атлетико Гоияниенсе»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Шавеш»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Севилья»